John Rutledge (1739-1800) – politico statunitense, fu il secondo presidente della Corte suprema degli Stati Uniti d'America
 John Rutledge Junior (1766-1819) – politico statunitense
 John Rutledge (1948) – economista statunitense